Personen
 Daniel Rossel (1960-), Belgisch wielrenner
 Edoeard Rossel (1937-), Russisch politicus
 Virgile Rossel (1958-1933), Zwitsers advocaat, hoogleraar, rector, schrijver en politicus
Overige
 Groupe Rossel, een Belgische mediagroep
 Prix Victor-Rossel, Belgische Franstalige literatuurprijs
 Rossel (eiland)

Zwitserse achternaam